ФК Санта Колома је фудбалски клуб из Андоре. Основан је 1986. године у истоименом селу. Санта Колома је најтрофејнији андорски клуб .

Прва лига Андоре 
Прва лига се састоји из два дела: Лигашког дела и доигравања за титулу и за опстанак у лиги.

Сезоне 1994/95 - 2015/16

Сезона 2009/10 
У овој сезони Санта Колома није забележила ни један пораз у оба дела лиге. У лигашком делу је забележила 11 победа и 3 нерешена резултата, док је у доигравању за титулу забележила 2 победе и 4 ремија. На укупно 20 мечева Санта Колома је примила само 14 голова. Након овако добрих игара, титула шампиона није изостала и пласман у прво коло квалификација за лигу шампиона .

Куп Андоре

Суперкуп Андоре

ФК Санта Колома у европским такмичењима 
Стање 1. јул 2010

*  меч није одржан због лошег стања терена и регистрован је 3:0 за Биркиркару по одлуци УЕФЕ 

Укупни УЕФА коефицијент: 1,0

Тим

Види још 
 Прва лига Андоре у фудбалу

Референце

Спољашње везе 
 Списак садашњих играча
 Уопштено о ФК Санта Колома
 Санта Колома на УЕФА-ином сајту

С